Donald »Don« MacLean, kanadski hokejist, * 14. januar 1977, Sydney, Nova Škotska, Kanada.

MacLean je bil leta 1995 kot 33. izbran na NHL naboru s strani kluba Los Angeles Kings, za katerega je zaigral v sezoni 1997/98. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Toronto Maple Leafs, Columbus Blue Jackets, Detroit Red Wings in Phoenix Coyotes, je skupno odigral 41 tekem rednega dela, na katerih je dosegel osem golov in pet podaj, ter tri tekme končnice. Ob tem je igral še za večje število klubov v nižjih severnoameriških ligah AHL in IHL. V Evropi je igral za klube Espoo Blues v finski ligi, Zürich SC Lions v švicarski ligi, EC Red Bull Salzburg v avstrijski ligi, Rødovre IK v danski ligi, Malmö IF Redhawks v švedski 2. ligi, kariero pa je končal po sezoni 2010/11 pri klubu KHL Medveščak v avstrijski ligi.

Pregled kariere 

|-
| Beauport Harfangs
| QMJHL
| 94/95
|
| 64
| 15
| 27
| 42
|
| 37
|
| 17
| 4
| 4
| 8
|
| 6
|-
| Beauport Harfangs
| QMJHL
| 95/96
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Laval Titan
| QMJHL
| 95/96
|
| 21
| 17
| 11
| 28
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hull Olympiques
| QMJHL
| 95/96
|
| 39
| 26
| 34
| 60
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hull Olympiques
| QMJHL
| 96/97
|
| 69
| 34
| 47
| 81
| +11
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 97/98
|
| 22
| 5
| 2
| 7
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 97/98
|
| 39
| 9
| 5
| 14
| -8
| 32
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +2
| 2
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 98/99
|
| 41
| 5
| 14
| 19
| 0
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| IHL
| 98/99
|
| 28
| 6
| 13
| 19
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 99/00
|
| 40
| 11
| 17
| 28
| +6
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 99/00
|
| 21
| 14
| 12
| 26
| +6
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 00/01
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 00/01
|
| 61
| 26
| 34
| 60
| +6
| 48
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| -4
| 2
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 01/02
|
| 75
| 33
| 54
| 87
| +15
| 49
|
| 9
| 5
| 5
| 10
| +6
| 6
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 02/03
|
| 17
| 9
| 9
| 18
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 03/04
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 03/04
|
| 77
| 27
| 41
| 68
| -5
| 45
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -6
| 4
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 04/05
|
| 51
| 22
| 21
| 43
| -7
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 05/06
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 05/06
|
| 76
| 56
| 32
| 88
| +18
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 06/07
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Antonio Rampage
| AHL
| 06/07
|
| 66
| 33
| 28
| 61
| -2
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 07/08
|
| 11
| 4
| 1
| 5
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 13
| 13
| 7
| 20
| +9
| 8
|
| 14
| 8
| 5
| 13
| +6
| 30
|-
| rowspan="2"|Rødovre IK
| Danska liga
| 08/09
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska 2. liga
| 08/09
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 38
| 15
| 15
| 30
| +14
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 09/10
|
| 42
| 16
| 13
| 29
| 
| 4
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| rowspan="2"|KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 43
| 8
| 14
| 22
| 
| 24
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 
| 8
|-
| Hrvaška liga
| 10/11
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 3
| 6
| 2
| 8
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 983
| bgcolor="#7FFF00" | 408
| bgcolor="#7FFF00" | 459
| bgcolor="#7FFF00" | 867
| bgcolor="#7FFF00" | +55
| bgcolor="#7FFF00" | 658
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 58
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1995
Hokejisti Beauport Harfangs
Hokejisti Laval Titan
Hokejisti Hull Olympiques
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Lowell Lock Monsters
Hokejisti St. John's Maple Leafs
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Syracuse Crunch
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti San Antonio Rampage
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti Rødovre IK
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti KHL Medveščak